Micrarionta rufocincta är en snäckart som först beskrevs av Wesley Newcomb 1864.  Micrarionta rufocincta ingår i släktet Micrarionta och familjen Helminthoglyptidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
rufocincta